Белича́н ( — «протока между двумя озёрами», «узкое место») — нежилой посёлок городского типа в Сусуманском районе Магаданской области России. Располагается на берегу реки Берелёх.

История 
Поселок Беличан — это жилой поселок работников , созданного в 1961 году как база Всесоюзного НИИ золота и редких металлов для тестирования и исследования новых способов добычи золота. Посёлок возник ранее указанного прииска, в ноябре 1950 года, путём слияния приисков «Беличан» и «Куранах» в единый прииск и посёлок. Статус посёлка городского типа Беличан получил в 1965 году. Находился в 15 км от районного центра города Сусуман и в 12 км от посёлка Мальдяк, где в 1939 в заключении находился С. П. Королёв.

На сегодняшний день поселок Беличан не существует из-за того, что прииск был признан банкротом. Большая часть населения переехала в Сусуман. Однако официально Беличан до сих пор не исключён из учётных данных ни как населённый пункт вообще, ни даже как посёлок городского типа.

Население

Примечания

Библиография

Ссылки 
 
 Кадыкчан, Магаданская область
 weather-in.ru — погода в пгт. Беличан (Магаданская область, Сусуманский район) — прогноз погоды в России на 3 и 5 дней
 Ещё один мёртвый прииск

Посёлки городского типа Магаданской области
Населённые пункты Сусуманского района